J. Barrie ist der Name folgender Personen:

* J. J. Barrie (* 1933), kanadischer Sänger
 J. M. Barrie (1860–1937), schottischer Schriftsteller